Die Plava Laguna Croatia Open Umag 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Juli 2019 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die Swedish Open sowie in Newport die Hall of Fame Tennis Open gespielt. Alle drei Turniere gehörten zur Kategorie ATP Tour 250.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Marco Cecchinato und im Doppel Robin Haase und Matwé Middelkoop.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Umag